Corniola - pietra semipreziosa
Corniola - frutto del Cornus mas
Corniola - frazione di Empoli